Muel (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Ille-et-Vilaine
 Muel (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Zaragoza
Een naam, afkomstig van Samuel